Přírodní cer (58Ce) je tvořen čtyřmi izotopy: 136Ce (přirozený výskyt 0,185 %, poločas přeměny nad 7×1013 let), 138Ce (0,251 %, poločas nad 9×1013 let), 140Ce (88,450 %) a 142Ce (11,114 %, poločas přeměny nad 5×1016 let). Bylo také popsáno 35 umělých radioizotopů, s nukleonovými čísly 119 až 157, a několik jaderných izomerů tohoto prvku. Nejstabilnější umělé radioizotopy jsou 144Ce (poločas přeměny 284,91 dne), 139Ce (137,641 dne), 141Ce (32,511 dne), 134Ce (3,16 dne) a 143Ce (33,039 h). Všechny ostatní mají poločasy kratší než 18 hodin, většina pod 35 sekund. Radioizotopy s nukleonovým číslem 139 a nižším se většinou přeměňují beta plus přeměnou na izotopy lanthanu, zatímco u 141Ce a těžších radioizotopů převažuje přeměna beta minus na praseodym..

Seznam izotopů

Reference 

cer
Cer